Fijewo (gromada w powiecie nowomiejskim)
 Fijewo (gromada w powiecie wąbrzeskim) (grudziądzki/wąbrzeski)